Affaire Daval (impliquant Alexia Daval née Fouillot, tuée par son mari Jonathan Daval)

Patronyme 

 Anne-Gaëlle Daval
 Félix Daval
 Jérôme Daval
 Nicolas Daval

Rue 
 Rue Daval